

Населені пункти та їхні частини

 Янушево — село в гміні Хелмжа Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Янушево — село в гміні Нарушево Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Янушево — село в гміні Сьрода-Велькопольська Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Янушево — село в гміні Косцян Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Янушево — частина села Кузьниця-Збонська в гміні Раконевіце Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Янушево — осада в гміні Суш Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Янушево — осада в гміні Біскупець Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки